Buxerolles, commune française de la Côte-d'Or
 Buxerolles, commune française de la Vienne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France